Austroleptis är ett släkte av tvåvingar. Austroleptis ingår i familjen Austroleptidae. 

Austroleptis är enda släktet i familjen Austroleptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Austroleptis